François Carpantier (1751-1813), est un général français.
 Marie Pape-Carpantier (1815-1878), est une pédagogue et militante française liée aux mouvements fouriéristes.

Odonyme 

 Rue Marie-Pape-Carpantier
Patronyme français